Zweier oder 2er steht für:

 die Schulnote 2
 die seitlichen Schneidezähne (Zahnformel 12, 22, 32 und 42)
 ein von zwei Personen gerudertes Ruderboot, siehe Zweier (Rudern), Zweier ohne Steuermann, Zweier mit Steuermann und Doppelzweier
 ein von zwei Personen gepaddeltes Kanu, siehe Zweier-Kajak und Zweier-Canadier
 eine Formation aus zwei Sportlern im Kunstradfahren
 Zweier-Münze
 BMW 2er, deutsches Auto
 2er ohne, deutscher Film

Zweier ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Zweier (* 1978), deutsche Humangenetikerin

Siehe auch:
 Zweyer
 Zwei